Эл Сент-Джон (1893—1963) имеет в своей кинобиографии около 350 работ (обычно упоминают цифру 346), но многие из его немых фильмов не сохранились до наших дней (о чём указано в последнем столбце в примечаниях). Кроме того, даже из сохранившихся старых кинолент бывает недостает какого-то куска фильма, а это мог быть именно тот отрезок, где была роль актера, или в начальных своих работах он часто принимал участие лишь в массовке, в таких случаях теперь трудно найти в мельтешащей толпе актера и почти невозможно доказать его участие, — поэтому в примечаниях ещё указывается: (участие не подтверждено).

Актерские работы

Режиссёрские работы

Сценарии

Примечания и ссылки 

Фильмографии актёров
Фильмографии США